Polen
Lipno (gemeente in powiat Leszczyński), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Leszczyński
Lipno (Groot-Polen), een dorp in deze gemeente
Lipno (district), een powiat in de woiwodschap Koejavië-Pommeren
Lipno (gemeente in powiat Lipnowski), een landgemeente in deze powiat
Lipno (Koejavië-Pommeren), een stad in deze gemeente
Tsjechië
Lipno (okres Louny), een Tsjechische gemeente in de regio Ústí nad Labem
Lipno nad Vltavou, een dorp en gemeente gelegen aan het Lipnomeer in de regio Zuid-Bohemen in Tsjechië